N2 (N-2, N-II) может означать:
 N-2 — ракета-носитель
 N₂ — динитроген N₂
 N² диаграмма
 N2 — код авиакомпании ИАТА Авиалиний Дагестана
 N2 — ирландская государственная первичная дорога